Соревнования в эстафете по биатлону среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 23 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 11:30 до 12:45 по местному времени (UTC-8).

Перед началом эстафеты к числу претендентов на медали причисляли сборные России, Германии, Франции, Норвегии и Швеции. За сутки до старта Магдалена Нойнер, ранее завоевавшая две золотых и серебряную медаль, отказалась участвовать в эстафете.

Норвегия и Швеция уже на первом этапе слишком сильно отставали от лидера, а Россия, Франция и Германия шли вместе до первого огневого рубежа третьего этапа. На этом рубеже Ольга Медведцева отстреляла без промаха, Мартина Бек, заменившая Нойнер, промахнулась один раз, а Мари Дорен промахнулась пять раз и ушла на два штрафных круга. Медведцева бежала намного быстрее Бек, и к передаче эстафеты ушла с преимуществом в 40 секунд. Дорен смогла передать эстафету третьей с более чем минутным отставанием. Бежавшей на четвёртом этапе за Россию Ольге Зайцевой оставалось лишь не совершать грубых ошибок в стрельбе. Так как Зайцева была на лыжне быстрее, чем Андреа Хенкель, то она и выиграла для сборной России золотую медаль. На второй огневой рубеж на третьей и четвёртой позициях пришли сборные Франции и Украины, но Вита Семеренко совершила два промаха, и в результате осталась шестой, уступив также Норвегии и Швеции. Сандрин Байи отстреляла без промаха, обошла на дистанции Хенкель, и финишировала второй, Германия стала третьей. Призёрами эстафеты стали те же команды, что и в 2006 году в Турине, но теперь Франция стала второй, а Германия — третьей (в Турине Германия была второй, а Франция — третьей).

Несмотря на большой отрыв от второго места финишировать с флагом в руках Ольга Зайцева не стала. Исполнительный директор СБР в 2009—2014 годах Сергей Кущенко на встрече с болельщиками в Контиолахти пояснил что, опасаясь разбирательств с представителями IBU, тренерский штаб дал по рации команду «Флаг не брать».

Медалисты

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Протоколы гонки